Това е списък на част от крепостите и замъците в Румъния.

 
Списъци за Румъния